El término 60 minutos puede hacer referencia a:

 La duración de una hora.
 El programa de televisión estadounidense 60 minutos.
 El programa de televisión mexicano 60 minutos.
 El noticiero chileno 60 minutos.